Ogród Finzi-Continich (film)
 Ogród rodziny Finzi-Continich (powieść) – powieść Giorgio Bassaniego